Сераль (Serail от персидского Serai — «большой дом, дворец», перешедшего в ) —

 Сераль — султанский дворец в Стамбуле.

 Сераль — в странах Востока дворец султана и вообще мусульманского правителя.

 Сераль — женская часть такого дворца, гарем.

Также:
 Серальник — российский помещик, заведший себе сераль (гарем) из крепостных девушек.
 «Похищение из сераля» — опера Моцарта.

Примечания